mieszanina – układ pierwiastków chemicznych
 mieszanka paliwowo-powietrzna
 mieszanka studencka

Zobacz też 
 mieszanie